

Itatiba est une municipalité de l'État de São Paulo
 Itatiba do Sul est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul

Homonymie de toponyme